Název Řečice má více sídel:
 Řečice (okres Pelhřimov) – obec v okrese Pelhřimov
 Řečice (okres Žďár nad Sázavou) – obec v okrese Žďár nad Sázavou

 Řečice (Zábřezí-Řečice) – část obce Zábřezí-Řečice v okrese Trutnov
 Řečice (Blatná) – část města Blatná v okrese Strakonice
 Řečice (Volfířov) – část obce Volfířov v okrese Jindřichův Hradec

 Červená Řečice – obec v okrese Pelhřimov
 Kardašova Řečice – město v okrese Jindřichův Hradec
 Zábřezí-Řečice – obec v okrese Trutnov
Řečice – jeden z českých názvů pro dolnorakouské město Retz

…nebo také potok:
 Řečice (přítok Cidliny) – pravostranný přítok Cidliny v okrese Hradec Králové
 Řečice (přítok Nežárky) – pravostranný přítok Nežárky v okrese Jindřichův Hradec
 Řečice (přítok Ostravice) – pravostranný přítok Ostravice v okrese Frýdek-Místek
 Řečice (přítok Vápovky) – pravostranný přítok Vápovky v okresech Jihlava a Jindřichův Hradec

Externí odkazy